HP Open 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является 3-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Осаке с 10 по 16 октября 2011 года. Турнир входил в азиатскую серию соревнований, завершающую сезон WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Саманта Стосур (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марион Бартоли выигрывает 2й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.
 Саманта Стосур уступает 3й финал в сезоне и 10й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Четвертьфиналы
| RD3=Полуфиналы
| RD4=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В.Кинг  Я.Шведова
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л.Ли  М.Мултон
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М.Цинк  К.Мароши
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=[3]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Э.Данилиду  М.Минелла
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Р.Копс  А.Спирс
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= М.Дой  К.Нара
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ц.Чжань  С.Хань
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= К.Чжан  Дж. Крейбас
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= В.Лю  Ш.Сунь
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=[10]| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=[2]

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= С.Аояма  К.Такахата
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=7| RD1-score11-3=[8]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= К.Датэ  Ш.Чжан
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=62
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ю.Чжань  Х.Чжань
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=[8]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Я.Гайдошова  А.Кербер
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=[10]| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Р.Фудзивара  А.Морита
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=[10]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ш.Се  Ц.Чжэн
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=[7]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В.Кинг  Я.Шведова
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Э.Данилиду  М.Минелла
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= Р.Копс  А.Спирс
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Ц.Чжань  С.Хань
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= В.Лю  Ш.Сунь
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Я.Гайдошова  А.Кербер
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= В.Кинг  Я.Шведова
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=[9]
| RD4-seed02=4
| RD4-team02=

Факты 
 Кимико Датэ-Крумм впервые более чем за 15 лет побеждает на парном соревновании ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 HP Open

 WTA Тур 2011

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Япония
Теннис
Октябрь 2011 года
2011